Шен може да се односи на:

 Шен (Ардени), насељено место у Француској, у департману Ардени
 Шен (Об), насељено место у Француској, у департману Об

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Шен“